Голландский классицизм — художественный стиль, доминировавший в архитектуре Соединённых провинций в период Золотого века (начиная с 1620-х годов по конец XVII века). Расцвет стиля пришелся на период с 1625 по 1665 годы, а его основными представителями были архитекторы: Якоб ван Кампен (1595 — 1657) и Питер Пост (1608 — 1669).

Архитектура 
Есть мнение, что классицизм как основной стиль массового строительства возобладал в голландской национальной школе раньше, чем в других странах. Этот стиль сочетал в себе элементы итальянского барокко и классицизма с наследием национальной кирпичной архитектуры. Для архитектуры классицизма характерно использование классических ордеров (таких, как тосканский, дорический, ионический, коринфский и композитный). Во время расцвета классицизма, элементы стиля, такие как пилястры, классические фронтоны и архивольты, использовались повсеместно. Их можно было встретить как на представительских зданиях, так и на постройках утилитарного назначения .

В стиле голландского классицизма выдержаны «узкие» кирпичные дома Амстердама, сохранившиеся в голландской столице с XVII века. Эти особняки облицованы белым камнем и снабжены декоративными фронтонами. Здания, выполненные в этом стиле, могли повлиять на архитектурные вкусы Петра I, в то время когда он жил и учился в Нидерландах (подробнее см. петровское барокко).

Здания 

 Амстердамская ратуша
 Амеронген (замок)
 Хемстеде (замок)
 Хет Лоо
 Ворст
 Круглая лютеранская церковь
 Маурицхёйс
 Трипенхейс
 Хёйс-тен-Бос

Архитекторы 
 Якоб ван Кампен
 Питер Пост
 Стивен Веннеколь
 Юстус Викбонс
 Филипп Викбонс
 Даниэль Стальпарт

Примечания 

Архитектурные стили
Архитектура Нидерландов
Классицизм
История XVII века